Administratieve eenheden in Vietnam:
 Long Bình (An Giang), een thị trấn in district An Phú, provincie An Giang.
 Long Bình (Bình Phước), een xã in district Bù Gia Mập, provincie Bình Phước.
 Long Bình (Đồng Nai), een phường in Thành phố Biên Hòa, provincie Đồng Nai.
 Long Bình (Ho Chi Minhstad), een phường in Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
 Long Bình (Hậu Giang), een xã in district Long Mỹ, provincie Hậu Giang.
 Long Bình (Sóc Trăng), een xã in district Ngã Năm, provincie Sóc Trăng.
 Long Bình (Tiền Giang), een xã in district Gò Công Tây, provincie Tiền Giang.

Overige:
 Long Bình (rivier), een rivier in de provincie Trà Vinh, Vietnam.